Кетч — тип вітрильного судна
 Кетч — вид боротьби
 Кетч — гурт Світлани Лободи
 Сі Сі Кетч — псевдонім Кароліни Мюллер

Див. також 
 Кеч (значення)